Fair (banda)

Pessoas
Ron Fair

Localidades

Fair (Buenos Aires)

Desambiguação